Каррільйо () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Андре Каррільйо — перуанський футболіст
 Брауліо Каррільйо Коліна — голова держави Коста-Рики
 Віктор Каррільйо — перуанський футбольний арбітр
 Гідо Каррільйо — аргентинський футболіст
 Данієль Гарсія Каррільйо — іспанський футболіст